Hartz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hartz (1781–1822), norwegischer Missionar in Grönland und Pastor
 Bernhard von Hartz (Bernhard Josef Maria von Hartz; 1862–1944), deutscher General der Infanterie
 Bernhard Joseph von Hartz (1760–1829), deutscher Mediziner
 Bettina Hartz (* 1974), deutsche Schriftstellerin, Fotografin, Kulturjournalistin
 Cornelius Hartz (* 1973), deutscher Altphilologe und Autor
 Detlef Hartz (1892–1965), deutscher Politiker (DBVP, DP-Schleswigscher Block)
 Ebbe Hartz (* 1966), dänischer Skilangläufer
 Franz Hartz (1882–1953), deutscher Pfarrer
 Gustav Hartz (1884–1950), deutscher Politiker (DNVP)

 Hugo von Waldeyer-Hartz (1876–1942), deutscher Marineoffizier und Schriftsteller
 Johann Ludwig Hartz (1782–1833), deutscher Kaufmann, Ratsherr und Stifter
 Jürgen Hartz (* 1966), deutscher Handballspieler
 Kurt Hartz (1935–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Lauritz Hartz (1903–1987), dänischer Maler und Grafiker
 Louis Jacob Hartz (1869–1935), niederländischer Maler und Radierer
 Matthias von Hartz (* 1970), deutscher Festivalleiter
 Nikolaj Hartz (1867–1937), dänischer Botaniker und Geologe
 Otto Hartz (1940–2015), deutscher Fußballspieler
 Peter Hartz (* 1941), deutscher Manager
 Rudi Hartz (1940–2016), deutscher Unternehmer und Handballmanager
 Stefanie Hartz (* 1973), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Theodor Hartz (1887–1942), deutscher Ordensgeistlicher
 Walter Hartz (1903–1994), deutscher Jurist und Richter 
 Wilhelm Hartz (1904–1989), deutscher Jurist und Richter 
 Wilhelm von Waldeyer-Hartz (Heinrich Wilhelm Waldeyer-Hartz; 1836–1921), deutscher Anatom

Hartz steht für:
 Hartz-Konzept, umgangssprachlich ein Arbeitsmarktkonzept
 Hartz IV, siehe Arbeitslosengeld II

Siehe auch:
 Hartz-Mountains-Nationalpark, Schutzgebiet auf Tasmanien
 Harz